Saint-Vérand puede referirse a: 

 Saint-Vérand, comuna francesa situada en Isère.
 Saint-Vérand, comuna francesa situada en Ródano.
 Saint-Vérand, comuna francesa situada en Saona y Loira.